Deia kan syfta på:

Biologi 

 Deia (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Spanien 

 Deià (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
 Deià (kommun), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar